Gidley est un patronyme porté notamment par :

 Kurt Gidley (1982-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Matthew Gidley (1977-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Pamela Gidley (1965-2018), actrice et mannequin américaine.